Erzgebirge Aue
Sport in Saksen
Trainers
Aue (Saksen)